JTS:

Техника 
 Jet Thrust Stoichiometric — автомобильный двигатель с прямым впрыском бензина.

Литература 
 Journal of Theological Studies — британский научный журнал издаваемый Оксфордским университетом.

Программное обеспечение 
 Java Topology Suite (или JTS Topology Suite) — библиотека Java для работы с пространственной геометрией.
 Java Transaction Service — спецификация для построения менеджера транзакций который отображает на Object Management Group (OMG) Object Transaction Service (OTS), используемый в CORBA архитектуры. Он использует общий протокол Inter-ORB (IIOP) для распространения транзакций между несколькими менеджерами транзакций JTS.